Schiebe ist der Familienname mehrerer Personen:

 August Schiebe (1779–1851), deutscher Kaufmann, Autor und Pädagoge
 Sophia Schiebe (* 1989), deutsche Politikerin

Siehe auch:

 Schieber